Zawody w niższych dywizjach Mistrzostw Europy w Rugby 7 Mężczyzn 2019 odbywały się w czerwcu 2019 roku.

Na podium rozegranych w Zagrzebiu i Zenicy turniejów Trophy stawały Litwa, Ukraina i Belgia, zdobywając jednakową liczbę punktów w klasyfikacji generalnej, dzięki lepszemu bilansowi małych punktów zdobytych we wszystkich meczach sezonu triumfowali Litwini zyskując tym samym awans do grona elity. W Conference zwyciężyła natomiast reprezentacja Węgier, także zyskując prawo do występu w eliminacji olimpijskiej.

Informacje ogólne 
W walce o tytuł mistrzowski brało udział dwanaście zespołów, pozostałe europejskie drużyny, które przystąpiły do rozgrywek, występowały w niższych dywizjach, a dzięki systemowi awansów i spadków mogły walczyć o udział w Grand Prix Series. Zostały zaplanowane trzy turnieje – dwa w Trophy oraz jeden w Conference. Pomiędzy dywizjami istniał system awansów i spadków – po zakończonym sezonie najsłabsza reprezentacja z Grand Prix Series oraz dwie kolejnego poziomu rozgrywek zostały relegowane do niższej klasy rozgrywkowej, a ich miejsce zajęli odpowiednio zwycięzca Trophy i finaliści Conference – z zastrzeżeniem, iż chronieni przed spadkiem są gospodarze turniejów. Triumfatora na poziomie Conference wyłaniały pojedyncze turnieje, zwycięzcą Trophy zostawała natomiast drużyna, który po rozegraniu dwóch turniejów zgromadziła najwięcej punktów, które były przyznawane za zajmowane w nich miejsca:

Reprezentacje w każdym z turniejów rywalizowały w pierwszej fazie w ramach grup systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym nastąpiła faza pucharowa – czołowa ósemka awansowała do fazy play-off, a pozostałe walczyły o trofea niższej rangi. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. Przystępujące do turnieju reprezentacje mogły liczyć maksymalnie dwunastu zawodników. Rozstawienie w każdych zawodach następowało na podstawie wyników poprzedniego turnieju, a w przypadku pierwszych zawodów – na podstawie rankingu z poprzedniego roku.

Zawody służyły jako czwarty etap kwalifikacji do turnieju rugby 7 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020. Stawką zawodów był bowiem awans do europejskiego turnieju kwalifikacyjnego do LIO 2020 – prócz dziewięciu zespołów z GPS prawo występu w nim uzyskali finaliści Trophy i triumfator Conference.

Pierwszy turniej Trophy (Zagrzeb)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Drugi turniej Trophy (Zenica)

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Klasyfikacja końcowa Trophy

Conference

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Strona Rugby Europe 

D
2019 w Chorwacji
2019 w Bośni i Hercegowinie
2019 w Serbii
Zawody sportowe w Zagrzebiu
Sport w Zenicy
Zawody sportowe w Belgradzie
Rugby union w Chorwacji
Rugby union w Bośni i Hercegowinie
Rugby union w Serbii